Антоан дьо Сент-Екзюпери е френски писател и летец. Неговото име носят:

 Френска езикова гимназия „Антоан дьо Сент-Екзюпери“, град Пловдив;
 Частна профилирана гимназия по информационни технологии и обществени комуникации „Антоан Дьо Сент-Екзюпери“, град Варна.
 Летище Антоан_дьо_Сент_Екзюпери във Франция.